La staffetta descrive generalmente una attività che consiste nel portarsi da una posizione all'altra ripetutamente, eventualmente con un alternarsi dei soggetti e con il trasporto di informazioni, materiale o solo di un testimone figurativo, come inteso in ambito sportivo.

Sport 
Staffetta – variante a squadre di competizioni sportive singolari
Staffetta 4×100 metri – specialità di atletica leggera
Staffetta 4×200 metri – specialità di atletica leggera
Staffetta 4×400 metri – specialità di atletica leggera
Staffetta 4×800 metri – specialità di atletica leggera
Staffetta 4×1500 metri – specialità di atletica leggera
Staffetta su strada – specialità di atletica leggera, conosciuta anche come Ekiden
Staffetta svedese – specialità di atletica leggera

Nautica 
Staffetta – imbarcazione militare di tipo avviso della Regia Marina
Staffetta – imbarcazione militare di tipo goletta della Regia Marina

Altro 

 Staffetta partigiana – donna o giovane ragazzo incaricato dalle brigate partigiane nello svolgimento di azioni non militari durante la guerra di liberazione italiana.